Zunzunegui ist der Familienname folgender Personen:

 Haritz Zunzunegui (* 1975), spanischer Skilangläufer
 Juan Antonio de Zunzunegui (1901–1982), spanischer Schriftsteller
 Santos Zunzunegui (* 1947), spanischer Semiotiker und Filmhistoriker